

Patronyme  

Alberto Fabra (né en 1964), homme politique de la Communauté valencienne ;
Carlos Fabra (né en 1946), entrepreneur et homme politique de la Communauté valencienne ;
Pompeu Fabra (1868-1948), ingénieur et philologue catalan.

Toponyme 

 Fabra i Puig, station du métro de Barcelone, à laquelle on accède notamment par le passeig de Fabra i Puig.

Patronyme catalan